Сози Бейкон (; род. 15 марта 1992) — американская актриса, наиболее известная по ролям в сериалах «13 причин почему» и «Здесь и сейчас».

Биография 
Сози Бейкон родилась в семье актёров Кевина Бейкона и Киры Седжвик. Седжвик назвала дочь в честь арт-директора фильма «Мисс Роуз Уайт» Сози Хаблиц. Несмотря на успешную актёрскую карьеру ее родителей, Бейкон, по словам продюсера Джеймса Даффа, обеспечили «довольно обычное» воспитание, и ее родители были полны решимости не пускать дочь по актерской стезе. Во время съёмок в сериале «Ищейка» мать Бейкон полгода проводила в Лос-Анджелесе, а Сози оставалась на Манхэттене с отцом и братом. Седжвик считает, что это привело к более тесной связи между Бейкон и ее отцом.

Первую роль Сози сыграла в фильме своего отца Кевина Бейкона «Любимчик».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Сельской школы Ривердейла